Головковка — название населённых пунктов:

Украина 
 Головковка — село в Александрийском районе Кировоградской области.
 Головковка — село в Чигиринском районе Черкасской области.